FJV est un sigle qui peut désigner :
 Festival du jeu vidéo, un ancien festival parisien annuel consacré aux jeux vidéo ;
 , un fonds d'investissement britannique dédié à la croissance du capital à long terme par le biais d'investissements au Japon.